Tote Hosen steht für:
 Tote Hose, eine Redewendung aus der Jugendsprache
 Die Toten Hosen, eine Musikgruppe
 Wilsberg: Tote Hose, deutsche TV-Episode